Ла Уакана има више значења:

 Општина Ла Уакана (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Уакана (Ла Уакана, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Уакана (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Уакана (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику